Rafael Nadal era il detentore del titolo, ma non ha partecipato a causa di un infortunio al polso.

In finale Roger Federer ha sconfitto David Ferrer con il punteggio di 6-3, 1-6, 6-2. Si tratta del sesto successo di Federer nel torneo dell'Ohio.

Teste di serie
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Novak Đoković (terzo turno)
 Roger Federer (campione)
 Stan Wawrinka (quarti di finale)
 Tomáš Berdych (secondo turno)
 Milos Raonic (semifinale)
 David Ferrer (finale)
 Grigor Dimitrov (secondo turno)
 Andy Murray (quarti di finale)

 Ernests Gulbis (secondo turno)
 Richard Gasquet (ritirato per stiramento muscolare)
 John Isner (terzo turno)
 Jo-Wilfried Tsonga (primo turno)
 Roberto Bautista Agut (secondo turno)
 Marin Čilić (terzo turno)
 Fabio Fognini (quarti di finale)
 Tommy Robredo (quarti di finale)

Wildcard 

  Robby Ginepri (secondo turno)
  Steve Johnson (terzo turno)

 Sam Querrey (secondo turno)
 Jack Sock (primo turno)

Qualificati 

  Benjamin Becker (secondo turno)
  Marinko Matosevic (secondo turno)
  Tejmuraz Gabašvili (primo turno)
  Chase Buchanan (primo turno)

 Bernard Tomić (primo turno)
 James Ward (secondo turno)
 Benoît Paire (primo turno)

Lucky Loser 

 Blaž Rola (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note

Collegamenti esterni 

Western & Southern Open 2014